Herre kan som auktorsförkortning betyda:

 Albert William Herre (1868–1962), fullständigt namn Albert William Christian Theodore Herre, amerikansk iktyolog och lichenolog. Auktorsförkortning Herre.
 Adolar Gottlieb Julius Herre (1895–1979), tysk botaniker. Auktorsförkortning A.G.J.Herre.

Robotskapade auktorsförkortningar